Спра́тли ( — Чыонгша, , Наньшацюньдао либо просто Наньша,  — Калаян, рус. устар. Коралловые острова) — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На островах нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть четыре аэропорта. В настоящее время архипелаг используется как рыбопромысловый район.

Территория островов оспаривается шестью (или пятью — если исходить из существования одного Китая) государствами: Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем (расположены по степени присутствия). Несмотря на крошечные размеры, острова архипелага имеют важное значение с точки зрения присутствия в регионе. Кроме того, исследования говорят о наличии значительного количества нефти и газа. По данным министерства энергетики США, в районе Рид-бэнк архипелага сосредоточено до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55,1 трлн кубометров природного газа.

Около 45 островов заняты относительно небольшими военными контингентами из Вьетнама, Китая, Малайзии, Филиппин и Тайваня. Зона рыболовного промысла Брунея включает южный риф, но официальных территориальных претензий Бруней не выдвинул.

География 
Архипелаг состоит из более чем 100 мелких островов, рифов и атоллов, суммарная площадь которых составляет менее 5 км². Общая площадь района составляет более 400 тыс. км², его центр находится в 400 км от островов Палаван и Борнео, в 500 км от побережья Вьетнама и в 1000 км от китайского острова Хайнань.

Крупнейшие острова:
 Иту-Аба (Itu Aba) — 0,46 км²,
 Титу (Thitu) — 0,37 км²,
 Западный Йорк (West York) — 0,18 км²,
 Остров Спратли (isla Spratly) — 0,13 км²,
 Скала Северо-восточная (Northeast Cay) — 0,12 км².

Хронология архипелага 
 1529. В соответствии с Сарагосским договором 1529 года острова Спратли становятся испанской территорией.
 1898. По Парижскому мирному договору (1898) острова перешли к США, а затем к Филиппинам.
 1927. Французский корабль De Lanessan провёл научное исследование островов Спратли
 1930. Франция организовала вторую экспедицию на корабле La Malicieuse, которая подняла флаг Франции над островом, который был назван Ile de la Tempete. На острове присутствовали китайские рыбаки. Французы не стали их прогонять.
 1932. Китайская республика отправила французскому правительству меморандум, в котором провозглашала свой суверенитет над островами Спратли на базе китайской интерпретации соглашения 1887 года, заключённого после Франко-китайской войны.
 1933. Три французских корабля взяли под контроль 9 наибольших островков, и архипелаг был объявлен территорией Франции. Франция административно включила регион в свою колонию Кохинхина. Японская империя поставила под вопрос суверенитет над островами, указывая на свидетельства существования японской шахты фосфатов.
 1939. Япония выразила намерение взять архипелаг под свою юрисдикцию. Франция и Великобритания выразили протест и утвердили французские претензии.
 1941. Япония силой захватила острова и сохраняла над ними контроль до окончания Второй мировой войны, на острове Иту-Аба была создана база японских подводных лодок.
 1945. После капитуляции Японии, Франция и Китайская Республика повторно выдвинули территориальные претензии. Китай отправил на острова военный контингент.
 1946. Франция несколько раз отправляла военные корабли к архипелагу, но попыток выдворения китайского контингента предпринято не было.
 1947. Франция потребовала вывода китайских войск.
 1948. Франция прекратила морское патрулирование вод архипелага, Китай отозвал большую часть войск.
 1951. На встрече в Сан-Франциско в 1951 году представители Вьетнама (который всё ещё находился под управлением Франции) предъявляют требования на острова Спратли и Парасельские острова.
 1956. Томал Клома, глава Морского института на Филиппинах заявил о претензиях на большую часть островов Спратли, назвав их «Kalaya’an» (Земля свободы), после чего все заинтересованные государства выдвинули протест. Китайская Республика и Южный Вьетнам отправили на архипелаг морские отряды. Южный Вьетнам не оставил постоянного гарнизона, но в конце года объявил об аннексии островов Спратли и присоединении их к провинции Биньдинь.
 1958. Китай определил свои территориальные воды, в которые включил также архипелаг Спратли.
 1961—1963. Южный Вьетнам установил знаки принадлежности на нескольких островах архипелага.
 1968. Филиппинские войска высадились на трёх островах «для защиты жителей провинции Калаяан» и объявили об аннексии островной группы Калаяан.
 1971. Малайзия выдвинула требования на часть архипелага.
 1972. Филиппинцы объединили острова Калаяан с провинцией Палаван.
 1975. Объединённый Вьетнам выдвинул требования на архипелаг.
 1978. Президентский указ на Филиппинах определил их территориальные претензии.
 1979. Малайзия опубликовала карту претензий на континентальный шельф, куда вошли 12 островов архипелага. Вьетнам также опубликовал свои требования на острова.
 1982. Вьетнам опубликовал ещё один документ, оккупировал несколько островов и установил военные объекты. Территориально архипелаг присоединили к провинции Фукхань (с 1989 года — провинция Кханьхоа). Филиппины также захватили ещё несколько островов и построили ВПП.
 1983. Малайзия заняла остров Лаянг-Лаянг и построила на нём военно-морскую базу и курорт.
 1984. Бруней определил свой район рыбного промысла, в который вошёл Луиза-риф на юге архипелага, но формально требований не предъявил.
 1987. Китай начал морское патрулирование архипелага и основал постоянную базу.
 1988. Китайские и вьетнамские корабли вступили в Сражение у островов Спратли. Победа и контроль над регионом достались китайцам.

 1995. Достигнута договорённость между КНР и Вьетнамом о начале широкомасштабных переговоров на тему совместного освоения ресурсов архипелага.
 2004. Самолёты ВВС Филиппин обстреляны над акваторией архипелага. Вьетнам расширил туристическое присутствие и построил аэропорт.
 2005. Вьетнам вновь заявил о суверенитете над островами Спратли.
 2008. Филиппины заявили, что будут «сражаться до последнего моряка и морского пехотинца» за острова Спратли.
 2011. В мае — июне между Вьетнамом и Китаем произошло несколько инцидентов, таких как повреждения кабелей вьетнамских исследовательских судов с одной стороны, протесты возле китайских диппредставительств во Вьетнаме с другой, обмены заявлениями политиков и дипломатов, морские учения Вьетнама и хакерские войны.
 2016. В июле международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге постановил, что Китай не имеет исторических прав на спорные территории в Южно-Китайском море. Решение было принято по жалобе Филиппин, которые заявили, что действия КНР, чьи два патрульных катера в конце 2012 года помешали филиппинской стороне арестовать китайских рыбаков, ловивших рыбу неподалёку от , нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Власти КНР заявили, что не собираются признавать и исполнять решение трибунала.

 2018. В мае 2018 года власти Китая перебросили на спорный архипелаг Спратли (кит. Наньша) противокорабельные ракетные комплексы YJ-12B, YJ-62 и системы противовоздушной обороны. Также были построены 72 ангара для истребителей.

 2022. В ноябре 2022 года ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды у островов Наньша

См. также 

 Вуди (остров)
 Парасельские острова

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Внешняя политика Китая
Острова Южно-Китайского моря
Спратли
Чыонгша
Спорные острова в Азии
Острова Китая
Острова Вьетнама
Острова Филиппин
Острова Малайзии
География Брунея
География Тайваня